Chamba () ist eine Stadt (Municipal Council) im indischen Bundesstaat Himachal Pradesh.

Sie bildet das Verwaltungszentrum des gleichnamigen Distrikts.
Beim Zensus 2011 betrug die Einwohnerzahl 19.933.
Chamba liegt auf einer Höhe von  im Vorderen Himalaya. Die Stadt liegt am rechten Flussufer des Ravi an der Einmündung des rechten Nebenflusses Sal. Der Chamera-Stausee erstreckt sich wenige Kilometer flussabwärts.

Die Stadt wurde im Jahr 920 n. Chr. als Hauptstadt des Fürstenstaats Chamba gegründet.

Klima 
Das Klima in Chamba ist warm-gemäßigt. In den Sommermonaten Juli und August, während der Monsunzeit, fallen die meisten Niederschläge. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 2213 mm. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 20,7 °C.

Weblinks

Einzelnachweise 

Municipal Council in Himachal Pradesh
Ort in Himachal Pradesh
Distrikt Chamba
Namensgeber_(Marskrater)